Рабочий посёлок Ардатов — городское поселение в Ардатовском районе Нижегородской области Российской Федерации.

Административный центр — рабочий посёлок Ардатов.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований — городов, рабочих поселков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

Законом Нижегородской области от 1 ноября 2011 года № 156-З муниципальные образования — городское поселение рабочий посёлок Ардатов и сельское поселение Котовский сельсовет преобразованы, путём их объединения, в муниципальное образование рабочий посёлок Ардатов, наделённое статусом городского поселения.

Законом Нижегородской области от 7 апреля 2017 № 39-З муниципальные образования — городское поселение рабочий посёлок Ардатов и сельское поселение Чуварлей-Майданский сельсовет преобразованы, путём их объединения, в муниципальное образование рабочий посёлок Ардатов, наделённое статусом городского поселения.

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Ардатовского района (Нижегородская область)
Городские поселения Нижегородской области